El término Jesta puede hacer referencia a:

 Jesta (Arteijo), aldea española de la parroquia de Armentón, del municipio de Arteijo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Jesta (Irijoa), lugar español de la parroquia de Verines, del municipio de Irijoa, provincia de La Coruña, Galicia.